Sancho V puede hacer referencia a:

 Sancho V de Vasconia (Sancho Sánchez, f. 961), duque de Vasconia (950-961).
 Sancho V de Pamplona (Sancho Ramírez, 1043–1094), rey de Aragón (1063–1094), y rey de Pamplona (1076–1094).